Spaans, de taal 
 uit, van of zoals in het land Spanje 
 Spaans (schaakopening) 
 Spaans middengambiet 
 Spaans gambiet

Achternaam 
 Piet Spaans